Nastassia Wiktarauna Kinnunen z domu Dubarezawa (biał.: Настасся Віктараўна Дубарэзава; ros.: Анастасия Викторовна Дуборезова, Anastasija Wiktorowna Duboriezowa; ur. 14 marca 1985 r. w Horodku) – białoruska (a następnie fińska) biathlonistka i biegaczka narciarska

Nastassia Dubarezawa początkowo startowała w biegach narciarskich. Na arenie międzynarodowej zadebiutowała na Mistrzostwach Świata Juniorów 2005 w Rovaniemi. Brała udział w Mistrzostwach Świata 2009 oraz Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Vancouver 2010.

Od początku sezonu 2010/2011 Dubarezawa startuje w biathlonie. W Pucharze Świata zadebiutowała 10 grudnia 2010 w Hochfilzen, zajęła tam 55. miejsce i zakwalifikowała się do biegu pościgowego w którym awansowała na 49. pozycję. Pierwszy punkt klasyfikacji PŚ zdobyła 17 marca 2011 w Oslo-Holmenkollen, zajmując 40. miejsce. Jej najlepszym osiągnięciem indywidualnym jest 7. pozycja w biegu sprinterskim z 6 stycznia 2012 r. w Oberhofie. 21 stycznia 2012 w Anterselvie zajęła 2. miejsce wraz ze sztafetą.

Zamężna z Arim Kinnunenem, z którym ma córkę Sofię. W listopadzie 2020 otrzymała fińskie obywatelstwo.

Po sezonie 2022/2023 postanowiła zakończyć sportową karierę.

Osiągnięcia w biegach narciarskich

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2009/2010

Osiągnięcia w biathlonie

Zimowe igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsce na podium w zawodach 
(drużynowo)

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2016/2017

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Białoruskie biathlonistki
Fińskie biathlonistki
Białoruscy biegacze narciarscy
Białoruscy olimpijczycy
Urodzeni w 1985
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014